Нижче наведений перелік річок, які повністю або частково протікають територією Польщі.

Найдовші річки в Польщі

Річкова система 

Балтійське море

Одра
Варта
Нотець
Драва
Обра
Просна
Ниса-Лужицька
Бубр
Ниса-Клодзька

Рега
Парсента
Вєжиця
Слупя
Леба
Реда
Пасленка

Балтійське море
Вісла
Вда
Брда
Дрвенца
Бзура
Нарев
Вкра
Західний Буг
Бєбжа
Пилиця
Вєжиця
Сян
Віслок
Віслока
Ніда
Дунаєць
Попрад

Примітки

Див. також 
 Озера Польщі

Річки Польщі
Списки:Польща